Э́дни () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

Фамилия
 Эдни, Бети (род. 1962) — британская актриса.
 Эдни, Самуэль (род. 1984) — канадский саночник, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Эдни, Спайк (род. 1951) — британский музыкант, играющий на множестве разных инструментов.

См. также
 Эдна